Lushan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lushan Xian (härad i Kina, Henan), 
 Lushan Xian (härad i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar